Loertscher oder Lörtscher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Lörtscher (1913–1994), Schweizer Fußballspieler
 Gottlieb Loertscher (1914–1997), Schweizer Denkmalpfleger und Autor
 Hans Lörtscher (1908–1990), Schweizer Hochschullehrer für Tierzucht
 Patrick Loertscher (* 1964), Schweizer Fotograf
 Patrik Lörtscher (* 1960), Schweizer Curler